Я́ков Абра́мов:
 Абрамов, Яков Абрамович (1873—1934) — депутат Государственной думы Российской империи.
 Абрамов, Яков Иванович (1900 — ?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, депутат Верховного Совета РСФСР III созыва.
 Абрамов, Яков Васильевич (1858—1906) — публицист и литературный критик, журналист.